Moussac (Gard)
 Moussac (Vienne)